Niemcy:
 Raitenbuch – dzielnica Berchinga
 Raitenbuch – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen

Zobacz też:
 Reitenbuch